Ouro Verde é um bairro da Zona Leste da cidade de Manaus, um dos mais antigos da região. Seus bairros vizinhos são: Coroado, Tiradentes e João Bosco

História 
O bairro Ouro Verde surgiu na década de 80, em forma de loteamento, que foram vendidos pelo dono da área, que antes a mantinha como sítio particular da familia. Alguns pontos do bairro foram invadidos por sem-terras e aos poucos agregados à comunidade.
Mais precisamente em 1987, loteado e vendido por Alcione Martins, os lotes eram comprados depois sorteados nas reuniões que aconteciam no Bairro do Quarenta. Em meados de 1988 o senhor Martins desapareceu com a empresa que fundara, a SofiMarli e como não pagara outros proprietários da área, os mesmos entraram na justiça com mandato de reintegração de posse. A comunidade se reuniu e fundaram a "Associação Comunitária dos Moradores e Amigos do Parque Residencial Ouro Verde", em "28 de Maio de 1989" publicado no Diário Oficial do Estado do Amazonas datado em "Quinta-feira 28 de Setembro de 1989". Maria Rita Barbosa Guimarães foi eleita como presidente que junto com a comunidade recorreram ao governador da época Amazonino Armando Mendes, tendo o mesmo desapropriado o loteamento com o decreto número 12.860 no dia 21 de março de 1990.

"1987 – O Início"

No início de 1987, já aconteciam reuniões no Bairro do Quarenta nas proximidades da Avenida Tefé, na liderança da mesma o senhor Alcione Martins, (pouco se sabe sobre ele, porém o mesmo tinha alguma influência política em Manaus).
Alcione Martins foi quem negociou a área, onde iniciou o bairro, com os proprietários que eram vários sócios. Os terrenos foram loteados e vendidos sem nenhum plano urbano. (- Lembro-me da primeira vez em que vim conhecer meu futuro lar, só se viam pessoas limpando e tocando fogo, lembra muito o que se vêem hoje nas invasões de terras, mas até então, era um loteamento, sem nenhuma estrutura urbana, mas era um loteamento pago, as pessoas pagavam até seis mil e quinhentos cruzados por um lote, medindo oito por dez).

No período entre Março e Abril do mesmo ano de 1987 abriu-se a rua principal a “Felísmino Soares”, curiosamente é o mesmo nome de um dos donos que chegou a entrar na justiça com um mandato de reintegração de posse, a homenagem do nome em uma das ruas, foi por que aceitou negociar com o Governador da época Amazonino Armando Mendes.
Alcione Martins fundou a imobiliária ou sociedade “SOFIMARLI”, local onde os documentos dos terrenos eram tirados, o mesmo assinava como presidente desta sociedade, dez ruas foram feitas e os lotes eram vendidos e entregues por sorteio.
Misteriosamente a sociedade “SOFIMARLI” desapareceu. Alguns oportunistas continuaram a vender os terrenos, chegando a vender por valores duas vezes mais.

"1988 – Terras sem Lei"

Durante este ano, não havia condições alguma de viver num lugar onde o mínimo de estrutura como: água, luz e asfalto não existiam, como se não bastasse, os donos do loteamento, com quem o Senhor Martins havia feito um acordo, entraram com um mandato de reintegração de posse. A “SOFIMARLI” sumiu e os que se diziam coordenar os terrenos também, com a chegada dessa ordem de despejo.
Já havia muitas casas e um número considerável de famílias, que revoltadas com a situação mobilizaram-se, promovendo uma Assembléia Geral registrada em ata e divulgada em Diário Oficial do Estado, datada em “quinta-feira 28 de Setembro de 1989”.
O bairro não tinha nem personalidade definida, quando os moradores queriam se referir, em qual bairro moravam, diziam, Bairro do Aleixo Km - 5.

"O Ato Histórico - Manaus, 28 de maio de 1989."

Por volta de 8h da manhã do dia 28 de Maio de 1989, aos pouco os moradores convocados começam a chegar, logo se formou a grande Assembléia Geral necessária para aprovação dos assuntos em discussão, a Assembléia tem a presença e é dirigida pelo Senhor Edmilson Cintra, membro da FECOAM (Federação das Comunidades do Amazonas).
O chapéu de palha onde se faziam as várias reuniões ficou lotado, em pauta fundação da ACMAOV (Associação Comunitária dos Moradores e Amigos do Ouro Verde), escolha do nome que consequentemente séria o nome do bairro, eleição da diretoria fundadora.
Em um ato democrático, a fundação da associação e escolha do nome, assim como também da diretoria fundadora foram feitos por aclamação.
E Maria Rita Barbosa Guimarães eleita a primeira presidente desta comunidade, seguida de Raimunda Elizabeth como a vice-presidente, Maria Ivonete como secretária, e Alberto Magno como tesoureiro.
A partir daí a associação iniciou seus trabalhos que eram muitos, o bairro era carente de tudo, em meio à exoneração de uns e desistência de outros, Maria Rita e sua diretória seguiam em frente.
Vieram então as grandes vitórias: primeiro a desapropriação dos terrenos, em 21 de Março de 1990, com o decreto nº 12.860, depois a água, luz, escolas, asfalto, e muitos outros benefícios. O ônibus, uma das consideráveis conquistas, que quando começou a rodar na cidade levava com ele o nome que é símbolo de um povo de muita luta e fé, o nome do bairro consolidou-se, naquele dia foram colocados outros nomes em discussão como: Nossa Senhora de Fátima, mas o nome Ouro Verde venceu.
A inspiração do nome veio de uma novela exibida pela rede Globo de televisão chamada "O Salvador da Pátria", nela o personagem de "Lima Duarte", “Sásá Mutema” fica preso injustamente no município de Ouro Verde, depois foi liberto e o povo comemorou na trama, esse município era cercado de florestas, assim como o nosso bairro na época, florestas essas que foram virando pequenos loteamentos como: Osvaldo Cruz, Monte Sião, Sucupira, Carijó, Loteamento Santa Rita, somando de outras invasões, formando assim o Grande Ouro Verde que conhecemos hoje.

Atualidade 

O Bairro do Ouro Verde está localizado na área nobre da zona leste de Manaus, cercado por conjuntos habitacionais e pela área verde da Universidade Federal do Amazonas, o bairro está localizado em frente ao SESI-AM (CLUBE DO TRABALHADOR), próximo ao Pronto Socorro João Lúcio e ao Shopping São José, dentro do bairro há diversos pontos comerciais, escolas públicas e particulares, centro de saúde, além de bares e restaurantes. O Ouro Verde é considerado pela polícia e pelos comunitários como um bairro tranquilo para se morar, conta com serviços de água, iluminação pública, telefonia e conta com cinco linhas de ônibus, 517, 540, 541 e 542 com destinos variados na cidade de Manaus. O filho da primeira presidente eleita pela Comunidade o formando em Administração, Escritor e ex-militar do Exército Brasileiro, Júlio César Guimarães, 33 anos, aceitou o convite feito por Moradores e Amigos do Bairro e encabeçou a chapa única eleita por aclamação em 23 de Dezembro de 2010 para presidir a ACMAOV (Associação Comunitária dos Moradores e Amigos Ouro Verde) por (04) quatro anos. Os comunitários atenderam ao chamado feito por Edital de Convocação divulgado no Jornal do Comércio, convites distribuídos diretamente aos moradores e autoridades para discutirem dentre outros assuntos, a reestruturação da Associação Fundada em 1989 pela Senhora Maria Rita Barbosa Guimarães, na oportunidade o Doutor Dilling B. Maquiné, da Assessoria Jurídica do Ministério Público do Amazonas, esteve presente dando suporte jurídico a toda Assembléia Geral e saudou à todos e disse estar feliz com a iniciativa da comunidade em restaurar a associação, ao mesmo tempo em que se colocou a disposição da comunidade para o apoio necessário. O Pastor Sever Pinto de Souza do Ministério Internacional da Restauração destacou o valor de uma comunidade organizada e debaixo da Unção de Deus, vivendo dentro de uma obediência espiritual. O Comandante do CPA Leste, Coronel George Alexandre Fonseca Feitosa, ressaltou a importância de se ter direito a segurança, saúde, educação dentre outros. Colocou seu telefone a disposição dos líderes comunitários para as demandas do bairro. Os conselheiros tutelares da Zona Centro-Sul e Zona Leste I, Suelen M. Benjamim e Sérgio Silva Brandão manifestaram seu apoio destacando a família como mantenedora dos bons costumes e que pode junto à comunidade organizada oferecer outras opções para os jovens, introduzindo cultura e arte dentre outros meios de desenvolvimento humano. O representante da Confederação Nacional das Associações de Moradores – CONAM, Elson Melo, destacou o papel importante que joga na comunidade uma entidade organizada. Disse que através da união de todos é possível realizar um grande trabalho no bairro. 

"A Festa do 'Bloco dos Nojentos' eleita a melhor festa de 2011."
O Enfermeiro Ney Vice-presidente da ACMAOV (Associação Comunitária dos Moradores e Amigos do Ouro Verde)e Presidente do "Bloco dos Nojentos" fez a entrega de vários prêmios. 
A festa do Bloco movimenta a economia local e atrai turistas para o evento, que vem participar da maior festa popular do mundo no Brasil, o Carnaval.

Dados do bairro 
 População: 15.543
Localizado na área nobre da zona leste de Manaus, que engloba os conjuntos Tiradentes, Petros, Rouxinol, João Bosco e Acariquara.

O bairro Ouro Verde faz divisa com o bairro do Coroado, o conjunto João Bosco 1, SESI (CLUBE DO TRABALHADOR), e pela área verde da Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

Cultura e sociedade 
Na área educacional, o bairro conta com a  Escola Estadual Antônio Maurity Monteiro Coelho (Fundamental e Médio), Escola Municipal Etelvina Pereira Braga (Fundamental e EJA), além de dois centros de educação infantil e diversas escolas da rede particular de ensino, além de escolas de informática, línguas e música.

Possui um Bloco  de carnaval denominado "Bloco dos Nojentos", com perspetiva de se tornar uma Escola de Samba o mesmo movimenta a economia local nos seus dias de evento, gerando emprego e renda.

Na área de cultura, o destaque da comunidade é a Ciranda Flor do Ouro Verde, que por várias vezes já conquistou o título do Festival Folclórico do Amazonas.

Na área esportiva, o bairro conta com um campo de futebol da Prefeitura e o campo oficial do SESI, além de campos e quadras poliesportivas particulares.

Transporte, infraestrutura, economia, segurança e saúde
Apesar de ser um bairro relativamente pequeno, em relação a outros da região, o Ouro Verde conta com quatro linhas de ônibus, o terminal do bairro fica na Rua Uirapuru.

Em 2013 foi desativada a linha 090 com destino ao T5, uma fatalidade pois era uma linha de ônibus muito usada no bairro.

Ouro Verde é servido pela empresa de ônibus Expresso Coroado, que atualmente opera nas seguintes linhas:

Infraestrutura 
O bairro é todo pavimentado, com avenidas de grande circulação de carros e ônibus, a maioria das ruas são de áreas residenciais de largura médias. O bairro conta com serviços de limpeza pública, telefonia e segurança particular em alguns pontos.

Economia 
Há diversos comércios de varejo, duas feiras livres, duas drogarias, lojas de artigos, bares, restaurantes e fica próximo ao Shopping São José, um dos maiores da Zona Leste. Além de contar com inúmeras lojas de roupas e materiais de construção, que se destacam, já que o bairro ainda está em fase de crescimento e dois caixa eletrônico 24 horas .

Segurança Pública 
É considerado um bairro tranquilo, sem problemas graves com segurança. São comuns no bairro roubos a residências e assaltos a comércios, sem vítimas de morte. O bairro não conta com delegacia de policia e o policiamento é feito pelo Departamento de Policia do bairro Coroado. E recentemente conta com um projeto do governo do Estado de muito sucesso que é o "Ronda no Bairro" inaugurado no início deste ano de 2013, agora a comunidade conta com viaturas que circulam dia e noite com policiais que fazem também rondas a pés e com motos, fazendo cair consideravelmente o índice de crimes e pequenos furtos.

Saúde 
O bairro conta com um centro de referência e atendimento clínico da rede municipal de saúde, e casas do médico da família, além de estar próximo ao maior Pronto Socorro da cidade, o João Lúcio, na Alameda Cosme Ferreira, ao lado do SESI-AM.

Ver também 
 Lista de bairros de Manaus

Zona Leste de Manaus